Sunnyslope può riferirsi a diverse località:

Stati Uniti d'America 
Sunnyslope – centro abitato della California
Sunnyslope – CDP dello stato di Washington

Canada 
 Sunnyslope, centro abitato della provincia dell'Alberta